

Arte 
 Sublime – categoria estetica che risale all'antichità classica e successivamente al Romanticismo

Cinema 
 Sublime – film horror statunitense del 2007

Musica 
 Sublime – gruppo musicale ska punk statunitense
 Sublime – album del gruppo omonimo del 1996
 Sublime – singolo delle Shakaya del 2002
 Sublime – singolo di Dardust del 2018

Personaggi 
 Sublime – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Sublime – personaggio dei fumetti Wildstorm

Altro
 Sublime – bottiglia da 150 litri